Диань () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диань, Блез (1872—1934) — французский политик африканского происхождения.
 Диань, Виктор (род. 1971) — сенегальский футболист.
 Диань, Виктор (род. 2000) — сенегальский футболист.
 Диань, Мбайе (1958—1994) — капитан вооружённых сил Сенегала, военный наблюдатель Организации Объединённых Наций в течение 1994 года при геноциде в Руанде.
 Диань, Мбайе (род. 1991) — сенегальский футболист.
 Диань, Мусса (род. 1994) — сенегальский баскетболист.
 Диань, Фаллу (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Диань-Фай, Абдулай (род. 1978) — сенегальский футболист.